Ерика Дуранс (; Калгари, 21. јун 1978) је канадска глумица. Најпознатија је по својој улози Лоис Лејн у телевизијској серији Смолвил и докторке Алекс Рид у драми Болница наде.

Биографија 
Ерика Дуранс је рођена у Калгарију од родитеља Гејл и Џоела Дуранса, и одрасла је на фарми ћурака са својим старијем братом и сестром у Три Хилс у Алберти. Од детињства се образовала за певачицу класичне музике. Након матуре после средње школе, Дурансова се 1991. преселила у Ванкувер, да би се професионално бавила глумом. Наставила је да учи глуму у школи Yaletown Actors Studio, где јој је више година предавач био њен садашњи супруг Дејвид Палфи.

Дурансова је почела своју каријеру са малим улогама у рекламама и епизодним улогаама. Свој деби на филму имала је у филму Неиспричано (2002). Имала је мању улогу у комедији The Chris Isaak Show и серији о натприродном The Collector. У серији Прави позив, лик који је глумила је била учесница на такмичењу за лепоту против Елајзе Душку. На ТВ станици SyFy Channel, глумила је међугалактичку библиотекарку у серији Андромеда и девојку у коју је заљубљен Тил'к у серији Звездана капија СГ-1.

Филмографија 

|-
| 2002
| Неиспричано
| The Untold
| Tara Knowles
| 
|-
| 2003
| Кућа мртвих
| House of the Dead
| Johanna
| credit as Erica Parker
|-
| 2006
| Ефекат лептира 2
| 
| Julie Miller
| 
|-
| 2010
| Софи
| Sophie and Sheba
| Natalia
| 
|-
| 2012
|
| Tim and Eric's Billion Dollar Movie
| Paris Waitress
| 
|-
| 2015
|
| Painkillers
| Trudy
| 
|}

|-
| 2001
|
| The Lone Gunmen
| Dancer
| Episode: "Maximum Buyers"
| 
|-
| rowspan=2| 2003
| Паклени ветар
| Devil Winds
| Kara Jensen
| ТВ филм, credit as Erica Parker
|-
|
| 111 Gramercy Park
| Maddy O'Donnell
| ТВ филм
|-
| rowspan=5|2004
|
| 
| Ashley
| Episode: "Let the Games Begin", credit as Erica Parker 
| 
|-
| Прави позив
| Tru Calling
| Angela Todd
| Episode: "Drop Dead Gorgeous"
| 
|-
|
| Andromeda
| Amira
| Episode: "Time Out of Mind"
|-
| 
| Stargate SG-1
| Krista James
| Episode: "Affinity"
|-
| 
| The Collector
| Rachel Slate
| Episode: "Another Collector"
| 
|-
| 2004–2011
| Смолвил
| Smallville
| Lois Lane
| Recurring role (season 4)Main role (seasons 5–10) 141 episodes
|-
| 2006
| 
| Island Heat: Stranded
| Carina
| ТВ филм
|-
| 2007
| Ожени ме
| I Me Wed
| Isabelle Darden
| ТВ филм
|-
| rowspan=3|2009
|
| 
| Jules Wilde
| ТВ филм
|-
|
| Final Verdict
| style="white-space: nowrap;" | Megan Washington
| ТВ филм
|-
|
| Beyond Sherwood Forest
| Maid Marian
| ТВ филм
|-
| 2011
| Чарлијеви анђели
| Charlie's Angels
| Samantha Masters
| Episode: "Angels in Chains"
|-
| rowspan=2|2012
|
| Harry's Law
| Annie Bilson
| Episode: "Gorilla My Dreams"
|-
|
| 6 passi nel giallo
| Angela/Christine
| Episode: "Gemelle"
|-
| 2012–2017
| Болница наде
| Saving Hope
| Dr. Alex Reid
| Main role, 85 episodes
|-
| 2014
|
| style="white-space: nowrap;" | Wedding Planner Mystery
| Carnegie Kincaid
| ТВ филм
|-
| 2017–2019
|
| Supergirl
| Alura Zor-ElAgent Noel Neill 
| Recurring role, 10 episodesEpisode: "Midvale"
|-
| rowspan="3'| 2019
|
| Batwoman
| Lois Lane
| Episode: "Crisis on Infinite Earths Part 2"
|-
|
| The Christmas Chalet
| Grace
| ТВ филм
|-
|
| Christmas Stars
| Layla
| ТВ филм
|-
| rowspan="1'| 2020
|
| Private Eyes
| Lauren Campbell
| Episode: "Family Plot"
|-
| rowspan="2'| 2021
| Чаробни божићни колач
| The Enchanted Christmas Cake
| Gwen
| ТВ филм
|-
|
| Open By Christmas
| Simone
| ТВ филм
|-
| rowspan="4'| 2022
|
| North to Home
| Hannan 
| ТВ филм
|-
|
| Girl in the Shed: The Kidnapping of Abby Hernandez
| Zenya
| ТВ филм 
|-
|
| Color My World With Love
| Emma
| ТВ филм 
|-
|
| We Need a Little Christmas
| Julie
| ТВ филм 
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1978.
Канадски глумци